Gay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gay Township (Iowa)
 Gay Township (Oklahoma)